Klaus Bachler ist der Name folgender Personen:

 Klaus Bachler (* 1951), österreichischer Schauspieler und Theaterintendant, siehe Nikolaus Bachler (Intendant)
* Klaus Bachler (Rennfahrer) (* 1991), österreichischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Nikolaus Bachler